Abellio – antica divinità romana
 Monte Abellio – montagna delle Alpi Liguri
 Cratere Abellio – cratere sulla superficie di Cerere
 Raymond Abellio – scrittore francese

Pagine correlate 
 Abelli